Dalmeny heißt ein Ort:
 Dalmeny (Saskatchewan), ein Ort (Town) in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Dalmeny (Schottland), ein Ort in Schottland
 Dalmeny (New South Wales), ein Ort (Village) im australischen Bundesstaat New South Wales

Dalmeny bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Mount Dalmeny, ein Berg im ostantarktischen Viktorialand